Пузаново — название населённых пунктов:

Россия 
 Пузаново — деревня в Тюхтетском районе Красноярского края.
 Пузаново — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Пузаново — деревня в Андреапольском районе Тверской области.